Vlčkovice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Vlčkovice, Ortsteil von Neustupov, Okres Benešov
 Vlčkovice (Praskačka), Ortsteil von  Praskačka, Okres Hradec Králové
 Vlčkovice, Ortsteil von Kolinec, Okres Klatovy
 Vlčkovice, Ortsteil von Mladkov, Okres Ústí nad Orlicí
 Vlčkovice v Podkrkonoší, Gemeinde im Okres Trutnov
 Horní Vlčkovice, Ortsteil von Vlčkovice v Podkrkonoší, Okres Trutnov
 Dolní Vlčkovice, Ortsteil von Vlčkovice v Podkrkonoší, Okres Trutnov